— город в Японии, расположенный в центральной части префектуры Ниигата. Основан 1 сентября 2005 г., путём объединения посёлка Накадзё и села Курокава уезда Китакамбара.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Ниигата
Города, основанные в XXI веке